Mutua Madrid Open 2013 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в испанском городе Мадрид и являющегося частью тура ATP в рамках серии Masters 1000 и тура WTA в рамках серии Premier Mandatory.

В 2013 году турнир прошёл с 6 по 12 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в женском одиночном разряде —  Серена Уильямс
 в мужском парном разряде —  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский
 в женском парном разряде —  Сара Эррани /  Роберта Винчи

Общая информация 
После прошлогодних экспериментов с синим грунтовым покрытием турнир вернулся к привычному европейскому красному грунту.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Станисласа Вавринку со счётом 6-2, 6-4.
 Надаль выигрывает 5-й титул в сезоне и 55-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вавринка уступает 2-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Серена Уильямс обыграла  Марию Шарапову со счётом 6-1, 6-4.
 Уильямс выигрывает 4-й титул в сезоне и 50-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шарапова уступает 2-й финал в сезоне и 21-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Александра Пейю /  Бруно Соареса со счётом 6-2, 6-3.
 Братья Брайаны выигрывают свой 87-й совместный титул.
 Братья Брайаны выигрывают свой 5-й титул в Мадриде и 23-й на соревнованиях серии Masters.

Женщины. Парный турнир 

 Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова обыграли  Кару Блэк /  Марину Эракович со счётом 6-2, 6-4.
 Павлюченкова выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шафаржова выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Mutua Madrid Open

 Мировой тур ATP 2013 года
 WTA Тур 2013 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Испания
Теннис
Май 2013 года
2013